Abraham Haskel Taub (1911-1999), mathématicien et physicien américain, qui a donné son nom aux espaces de Taub-NUT ;
 Chris Taub, personnage fictif de la série Dr House, incarné par Peter Jacobson ;
 David Rosenmann-Taub (né en 1927), poète, musicien et dessinateur chilien ;
 Gadi Taub (né en 1965), historien et écrivain israélien ;
 Mauricio Rosenmann Taub (né en 1932), compositeur et poète chilien.